Gaio Quinto Bonoso – usurpatore romano in Gallia dal 280 al 281
 Flavio Bonoso – console romano del 344
 Bonoso di Sardica – vescovo del IV secolo
 Bonoso – generale bizantino (570-610)
 Bonoso – nome proprio